Review ("recensione" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
Review – album del 1997 dei GLAY
Review – album del 2003 di Mikuni Shimokawa
Review – album del 2006 di Michael Mantler
Review – gruppo musicale bulgaro

Scienza 
Review (o peer review, o revisione paritaria) – procedura di valutazione effettuata dalla comunità scientifica

Televisione 
Review – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2014